Sphinx puede referirse:
 a la palabra inglesa «esfinge»;
 a la isla ficticia de One Piece;
 a la banda Sphinx de Cádiz, España;
 al gato doméstico tipo Sphynx;
 al motor de búsqueda para SQL, distribuido bajo licencia GPL v2, llamado Sphinx;
 al reconocedor de voz CMU Sphinx;
 la película Sphinx dirigida en 1980 por Franklin Schaffner;
 a la novela por Robin Cook, Sphinx;
 el generador de documentación Python de código abierto Sphinx;
 al género de mariposas Sphinx;
 al acrónimo de Super Functional Integrated Communicative System (Sistema de comunicación integrado súper funcional, Sphinx), un sistema de automatización doméstico desarrollado en la URSS en década de los años 80 del siglo XX.